Antonio Berti ist der Name folgender Personen:

* Antonio Berti (Politiker, 1812) (1812–1879), italienischer Politiker
 Antonio Berti (Maler) (1830–1912), italienischer Maler
 Antonio Berti (Bergsteiger) (1882–1956), italienischer Arzt, Bergsteiger und Autor
 Antonio Berti (Bildhauer) (1904–1990), italienischer Bildhauer
 Antonio Berti (Politiker, 1922) (* 1922), italienischer Politiker